Osoby o tym nazwisku:
 August Froehlich – rzymskokatolicki ksiądz
 Joanna Froehlich – polska nauczycielka i wojskowa
 Karol Froehlich – polski filolog-orientalista, wojskowy
 Wojciech Froehlich – polski geograf

Zobacz też:
 Fröhlich